Queda de neve
 Nevada (1944) — western com Robert Mitchum
 Nevada (banda) — portuguesa
 Classe Nevada — de couraçados da marinha dos Estados Unidos, cujos navios estiveram em serviço entre 1912 e 1946

Topónimos 
 Nevada (Espanha) — município da Andaluzia, Espanha
 Nevada (Kuršumlija) — vila da Sérvia
 Nevada Valley — localidade da Nova Escócia, Canadá

Estados Unidos 
 Nevada — estado
 Território de Nevada — subdivisão extinta antecesora do estado atual
 Condado de Nevada (Arkansas)
 Condado de Nevada (Califórnia)

Cidades e vilas 
 Nevada (Iowa)
 Nevada (Missouri)
 Nevada (Ohio)
 Nevada (Texas)
 Nevada City — na Califórnia
 Nevada City (Nevada) — cidade-fantasma

Desambiguações de topônimos